WISO bzw. WiSo steht als Abkürzung für:

 WISO (Fernsehsendung), eine Fernsehsendung des ZDF
 Titel einer Zeitschrift des ISW Linz, siehe Institut für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
 WiSo (Datenbank), eine lizenzierte Datenbank von GBI-Genios
 Staatliche Berufsbildende Schule für Wirtschaft und Soziales Altenburg (WiSo)

Siehe auch:
 WIZO

Abkürzung